Walck steht für:

 die deutsche Bezeichnung des estnischen Dorfes Valgu
 das bayerische Adelsgeschlecht Walck (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 La Walck
 Walk
 das preußische Adelsgeschlecht Walcke-Schuldt (Adelsgeschlecht)